Pamanukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pamanukan, Subang, ort och distrikt i Jawa Barat, 
 Desa Pamanukan, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar